Time Trax – serie televisiva del 1993-1994
 Time Trax – videogioco per SNES del 1994, tratto dalla serie
 Time Trax – videogioco per computer del 1986